La gara di slalom gigante parallelo maschile dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino, in Cina, si è svolta l'8 febbraio presso il Genting Snow Park sito a Zhangjiakou. 

Il titolo olimpico è andato all'austriaco Benjamin Karl, vincente davanti allo sloveno Tim Mastnak e al russo Vic Wild.

Risultati

Qualificazione

Fase ad eliminazione diretta

Collegamenti esterni 

 
 

Slalom gigante parallelo maschile